OIM est un sigle pouvant signifier :
l'Organisation internationale pour les migrations, une agence intergouvernementale créée pour aider la réinstallation des personnes exilées de la Seconde Guerre mondiale ;
les Olympiades internationales de mathématiques, une compétition internationale de mathématiques concernant les élèves terminant leurs études secondaires.